Domena (łac. dominium, „posiadłość, własność, włości, majątek, majętność, zwierzchność, zwierzchnictwo”, od dominus, „posiadacz, właściciel, włościan[in], władca, pan, zwierzchnik”) – wyraz oznaczający dziś obszar, pole, dział, gałąź, zakres, krąg, czy sferę, w szczególności: nauk, badań, zainteresowań itp.; może oznaczać jedno z następujących pojęć:
 domena – posiadłość ziemska w systemie feudalnym
 domena publiczna – twórczość wyłączona z ograniczeń autorskich praw majątkowych

 Fizyka
 domena – spójny obszar ferroelektryka o wyróżnionej polaryzacji jego cząsteczek
 domena – spójny obszar ferro- lub ferrimagnetyka o ustalonym układzie momencie magnetycznym jego cząsteczek

 Biologia
 domena – kategoria systematyczna klasyfikacji biologicznej
 domena – podstawowy element strukturalny cząsteczki białka

 Informatyka
 domena – element adresu internetowego w systemie nazw domenowych (DNS)
domena generyczna - adres strony internetowej, który posiada w nazwie słowo, które można nazwać „słowem klucz” np. kawa.pl, czy muzyka.pl [Link]
 domena – usługa sieciowa dla systemów Windows umożliwiająca scentralizowane zarządzanie kontami, uprawnieniami i zasobami

Zobacz też 

 dziedzina